Bayındır (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı
 Bayındır (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş
 Bayındır (district), een Turks district in de provincie İzmir